Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Jiangxi Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 23. Juli 2017 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Nanchang